

Topografische namen 
 Amstel (rivier), een rivier in het zuiden van Noord-Holland
 Amstel (straat), benaming van (een deel van de) bestrating en bebouwing aan de oever van de rivier in Amsterdam
 Amstelsluizen in de Amstel (tussen de Prinsengracht en de Singelgracht)
 Ouder-Amstel, gemeente in Noord-Holland.
 Nieuwer-Amstel, gemeente in Noord-Holland, sinds 1964 heet deze gemeente Amstelveen.
 Knooppunt Amstel, verkeersknooppunt voor de aansluiting van de autosnelwegen A2 en A10
 Station Amsterdam Amstel, spoorwegstation aan de spoorlijn Amsterdam - Utrecht.
 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 Amsteldiepdijk, dijk tussen Van Ewijcksluis en Wieringen
 Nieuw-Amstel, een nederzetting in Nieuw-Nederland.

Marine 
 Jan van Amstelklasse, klasse van mijnenvegers
 Amstel (schip, 1917), een koopvaardijschip, gezonken op 2 april 1919
 Hr.Ms. Jan van Amstel (1937), een Nederlandse mijnenveger van de Jan van Amstelklasse.
 Hr.Ms. Van Amstel (1950), een Nederlands fregat van de Van Amstelklasse.
 Zr.Ms. Van Amstel (1993), een Nederlands fregat van de Karel Doormanklasse.

Historische motor- en bromfietsmerken 
Amstel (Den Haag)
Amstel (Naarden)
Amstel (Stokvis)

Personen met de achternaam Amstel
Amstel (geslacht) of Aemstel, de Heren van Amstel - een invloedrijk adellijk geslacht in Amstelland (Noord-Holland, Nederland)
Anne van Amstel (1974), een Nederlands schrijfster
Hans van Amstel, een Nederlands jeugdboekenschrijver
Jan van Amstel (zeeheld) (1618-1669), een Nederlands marineofficier
Jan van Amstel (kunstschilder) (ca. 1500-ca. 1540), Vlaams kunstschilder
Kees van Amstel (1965), een Nederlands cabaretier

Overig 
 Beiersch-Bierbrouwerij De Amstel, een voormalige brouwerij
 Amstel (bier), een Nederlands biermerk
 Amstel Cup, later KNVB beker
 Amstel Gold Race, een Nederlandse wielerklassieker
 HSM Amstel, de eerste in Nederland gebouwde locomotief
 R&ZV De Amstel Roei- en Zeilvereniging in Amsterdam
 Amstel Hotel, InterContinental Amstel Amsterdam hotel aan de Amstel
 Amstel Uitgevers, een Nederlandse uitgever van boeken
 Amstel Toneel, voormalig Nederlands theatergezelschap uit Amsterdam, onder leiding van Riny Blaaser